Untergreith heißen folgende geographische Objekte:

 Untergreith (Gemeinde Sankt Johann), Katastralgemeinde von Sankt Johann im Saggautal, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Untergreith (Gemeinde Mitterdorf), Katastralgemeinde von Mitterdorf an der Raab, Bezirk Weiz, Steiermark